Čiritež je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 76 stanovnika te 26 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 76 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji